Polidamante di Scotussa – Atleta greco antico vincitore di pancrazio nella 93ª olimpiade (408 a.C.)
 Polidamante di Farsalo – uno statista tessalo al governo supremo dell'antica città di Farsalo intorno al 375 a.C.

Mitologia 

 Polidamante – personaggio della mitologia greca. Un indovino figlio di Pantoo, combattente e consigliere nella guerra di Troia 
 Polidamante – personaggio della mitologia greca.  Uno dei numerosi figli di Priamo e di Ecuba
 Polidamante – personaggio della mitologia greca. Figlio di Antenore e di Teano